Cité des sciences à Naples
 Cité des sciences à Paris
 Cité des sciences à Tunis
 Cité des arts et des sciences à Valence

Voir aussi